Nemanja Vučurević (), srbski hokejist; * 20. april 1991, Novi Sad, Srbija.

Trenutno igra na položaju napadalca za slovensko moštvo HDD Tilia Olimpija. Moštvo zastopa tako v Slovenski mladinski ligi kot tudi Slovenski članski ligi.

Kariera
Vučurević je kariero začel v klubu HK Novi Sad. Z njim je tri sezone nastopal v Srbski in Panonski ligi. 

Vučurević je igral za srbsko reprezentanco na Svetovnem prvenstvu U18 2007, 2008 in 2009. Leta 2009 je zaigral tudi na Svetovnem mladinskem (U20) prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| HK Novi Sad
| Srbska liga
| 06/07
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Srbija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 07
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -6
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| HK Novi Sad
| Panonska liga
| 07/08
|
| 10
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| HK Novi Sad
| Srbska liga
| 07/08
|
| 20
| 4
| 2
| 6
| -2
| 4
|
| 
| 

| 
| 
| 
|
|-
| Srbija
| Svetovno prvenstvo U18 D3
| 08
|
| 4
| 4
| 4
| 8
| +12
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| HK Novi Sad
| Panonska liga
| 08/09
|
| 11
| 6
| 0
| 6
| -7
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| HK Novi Sad
| Srbska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Srbija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 09
|
| 5
| 6
| 4
| 10
| -4
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Srbija
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 09
|
| 5
| 4
| 0
| 4
| -14
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| HK Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | -22
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje

Srbski hokejisti
Srbski hokejski reprezentanti
Srbski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Novi Sad
Hokejisti HK Olimpija